Кубок России по кёрлингу среди смешанных команд 2008 (Кубок России по кёрлингу в дисциплине микст 2008) проводился с 5 по 7 сентября 2008 года в городе Дмитров (Московская область) на арене „Центр фигурного катания и кёрлинга МУ СК «Дмитров»“. Турнир проводился впервые.

В турнире приняло участие 16 команд.

Первыми обладателями Кубка в истории его розыгрышей стала команда «Сборная Ленинградской области» (Санкт-Петербург, скип Алексей Целоусов), победившая в финале команду «ЭШВСМ „Москвич“-2» (Москва, скип Александр Козырев). Третье место заняла команда «СКА-1» (Санкт-Петербург, скип Яна Некрасова).

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 4 группы (A, B, C, D) по 4 команды, где играют друг с другом по круговой системе в один круг. При одинаковом количестве побед (набранных очков) команды ранжируются следующим образом: основным показателем для выхода команды из подгруппы является количество побед; в случае равенства количества побед у двух команд их ранжирование осуществляется по результату личной встречи между ними.

Затем 8 команд, занявших в группах 1-е и 2-е места, выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: четвертьфиналы, полуфиналы, матч за 3-е место и финал.

В итоговой классификации команды, в плей-офф проигравшие в четвертьфиналах, делят 5-е место; команды, не вышедшие в плей-офф, ранжируются по месту, занятому в группе.

Составы команд

Групповой этап 
 Группа А

 Группа B

По какому критерию из трёх команд с одинаковым количеством побед на 2-е место ранжирована команда УОР-2, из источника непонятно, но в плей-офф вышла именно она. Команда ЭШВСМ «Москвич»-1 ранжирована на 3-е место по личной победе над командой Челябинск.

 Группа C

На 1-е и 3-е места команды ранжированы по личной победе в матче с командами с таким же количеством побед.

 Группа D

 Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Для некоторых матчей счёт в источнике не указан, только «кто победил». Обозначения: «W» — победа, «L» — поражение.

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных команд 2008
 Кубок России по кёрлингу среди мужчин 2008
 Кубок России по кёрлингу среди женщин 2008
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных пар 2008

2008
Спортивные соревнования в Дмитрове
Спорт в России в 2008 году
Сентябрь 2008 года
2008 год в Московской области